Фрай (, ) — поширене прізвище.

Персоналії 
 Александер Фрай (; 1979) — швейцарський футболіст, виступав на позиції нападника.
 Артур Фрай (; 1931) — американський вчений, винахідник.
 Варіан Фрай (; 1907—1967) — американський журналіст.
 Вейн Фрай (; 1930—2014) — американський академічний веслувальник, олімпійський чемпіон (1952).
 Гленн Фрай (; 1948—2016) — американський музикант та співак.
 Елізабет Фрай (, при народженні — Елізабет Герні, ; 1780—1845) — британська соціальна активістка, відома як «ангел тюрем».
 Керім Фрай (, 1993) — турецький футболіст, півзахисник.
 Люсі Фрай (, 1992) — австралійська акторка, модель.
 Макс Фрай (1965) — російськомовна письменниця (справжнє ім'я: Світлана Мартинчик).
 Міхаель Фрай (; 1994) — швейцарський футболіст, нападник.
 Роджер Фрай (; 1866—1934) — англійський художник.
 Стівен Фрай (; 1957) — британський актор, письменник і драматург.
 Фабіан Фрай (; 1989) — швейцарський футболіст, півзахисник.
 Філіпп Дж. Фрай (; 1974) — персонаж мультсеріалу «Футурама».
 Ченнінг Фрай (;  1983) — американський баскетболіст, важкий форвард і центровий.

Інше 
 5190 Фрай (5190 Fry) — астероїд.

Англійські прізвища